Mesh или меш ( «петля, ячейка сети, отверстие сита») может означать:
 Меш — внесистемная единица измерения для проволочных сеток (сит).
 Меш (компьютерная графика) — набор вершин и многоугольников, определяющих форму трёхмерного объекта.
 Mesh-сети — компьютерные сети с ячеистой структурой, чаще всего беспроводные.
 MESH (шифр) — блочный шифр, основанный на IDEA.

Имя собственное 
 Mesh (группа) — британская музыкальная группа, образованная в Бристоле в 1991 году.
 MeSH, Medical Subject Headings — каталог и тезаурус естественнонаучной тематики.
 Live Mesh — программный комплекс для синхронизации данных в кроссплатформенных средах, разработанный компанией Microsoft.

См. также 
 Мэш (значения)